Bonato ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Bonato (* 1925), venezolanischer Sportschütze
 Jean-Claude Bonato (* 1946), französischer Basketballspieler
 Maurizio Bonato (* 1953), österreichischer Künstler
 Patrick Bonato (* 1983), österreichischer Comic-Künstler und -Autor
 Verena Bonato (* 1979), deutsche Schauspielerin, siehe Verena Zimmermann (Schauspielerin, 1979)
 Victor Bonato (1934–2019), deutscher Künstler
 Yann Bonato (* 1972), französischer Basketballspieler